Joseph Thomson peut désigner :
Joseph John Thomson (1856-1940), physicien britannique, prix Nobel de physique en 1906.
Joseph Thomson (1858-1895), géologue et explorateur écossais.